AXP peut signifier :
 Anomalous X-ray pulsar (en français, pulsar X anormal), un type de pulsar dont l'émission est inhabituellement élevé dans le domaine des rayons X pour sa période de rotation ;
  ;
 Auxiliaire de puériculture, dans le jargon médical.